Das Belgian Ladies Open 1992 war ein Damen-Tennisturnier in Waregem. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 4. bis 10. Mai 1992 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
Tennisturnier in Waregem